Крупичпольский сельский совет () — входит в состав
Ичнянского района 
Черниговской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Крупичполе.

Населённые пункты совета 
 
 с. Крупичполе 
 с. Новый Подол 
 с. Сваричевка

Примечания